Grigny puede hacer referencia a:

Grigny, comuna francesa del departamento de Paso de Calais.
Grigny, comuna francesa del departamento de Ródano.
Grigny, comuna francesa del departamento de Essonne.
Nicolas de Grigny, compositor francés del siglo XVII.